Okręty US Navy o nazwie USS  "John A. Bole":

Pierwszy "John A. Bole" (DD-755) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który został zwodowany w 1944 i skreślony z listy w 1974.
Drugi "John A. Bole" (DD-783) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który został przemianowany na "Gurke" 15 czerwca 1944, przed wodowaniem (15 lutego 1945).

John A. Bole